Ариарат (, Ariarathes) е името на десет царе на Кападокия в Анатолия през 4 и 1 век пр.н.е. и може да се отнася за:

 Ариарат I, 331–322 пр.н.е.
 Ариарат II, 301–280 пр.н.е.
 Ариарат III, 262 или 255–220 пр.н.е.
 Ариарат IV Евсеб, 220–163 пр.н.е.
 Ариарат V Евсеб Филопатор, 163–130 или 126 пр.н.е.
 Ариарат VI Епифан Филопатор, 130–111 пр.н.е.
 Ариарат VII Филопатор, 116–101 пр.н.е. или 111–100 пр.н.е.
 Ариарат VIII, 101–96 BC и 95–95 пр.н.е.
 Ариарат IX Евсеб Филопатор, 101–89 или 96–95 пр.н.е.
 Ариарат X, 42-36 пр.н.е.